AXP steht für:
 Alpha-Prozessor, ein Computerprozessor
 American Express, Börsenkürzel

Abkürzung